Vence puede referirse a:

 Vence, disco de Horcas.
 Vence, comuna francesa situada en Alpes Marítimos.

Enlaces externos